

Anno 
 509 o 509 a.C.

Codici 
 509 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di La Seyne-sur-Mer, nella Provenza, in Francia

Matematica 
 509 – numero